A női 100 méteres síkfutás világrekordjának fejlődése az 1922 óta feljegyzett rekordokat tartalmazza.

Az atlétikai futószámok legizgalmasabb száma a 100 méteres síkfutás, a legrobbanékonyabb atléták száma. 1977 óta már csak elektronikus időmérés esetén fogadnak el világcsúcsot. Szabadtéri verseny esetén meghatározott a lehetséges hátszél erőssége, 1975 óta csak íves pályán elért eredményeket tartanak nyilván. Külön jegyzik az 1000 méter tengerszint feletti pályákon elért eredményeket is. 1987. január 1-óta tartják nyilván a fedett pályán elért csúcsokat.

Női világcsúcsokat 1922 óta jegyzik, a Női Sportolók Nemzetközi Szervezete (FSFI) ekkor alakult meg. Az FSFI 1926-ban beolvadt a Nemzetközi Amatőr Atlétikai-szövetségbe (IAAF) azóta ez a szervezet hitelesíti a rekordokat.

A táblázat elején szerepelnek 110 yard-on (100,584 m) elért eredmények is. A kék alapszínű csúcsok hivatalosak.

Rekordok

Elektronikus időmérés

Megjegyzés
Stanisława Walasiewicz lengyel atléta eredményei kérdésessé váltak mivel nem biztos a női mivolta.

Források
 Sporting Heroes
 12th IAAF World Championships In Athletics: IAAF Statistics Handbook. Berlin 2009.

Az atlétikai világrekordok fejlődése